Bidani ist der Familienname folgender Personen:
 Meriem Bidani (* 1972), marokkanische Taekwondoin
 Walid Bidani (* 1994), algerischer Gewichtheber